Генера́льный прокуро́р Пакиста́на является главным сотрудником по правовым вопросам и юрисконсультом Правительства Пакистана в ранге и статусе федерального министра и пользуется правом аудиенции перед Парламентом. Генеральный прокурор, который выполняет функции государственного обвинителя, объявляется Премьер-министром и назначается Президентом. Конституция запрещает Генеральному прокурору заниматься частной практикой до прекращения работы на посту.

Со 2 февраля 2023 года в должности Генерального прокурора работает Шехзад Ата Элахи из партии «Пакистанская мусульманская лига». Предыдущим Генеральным прокурором был Аштар Аусаф Али, отставка которого была принята 19 января 2023 года; назначенный Генеральным прокурором Мансур Усман Аван отказался от назначения. Дольше всех Генеральным прокурором является Шарифуддин Пирзада, принимая во внимание, что Абдул Мунши занимал должность наибольшее количество раз.

Список Генеральных прокуроров 
  (2)
 Пакистанская народная партия (9)
 Пакистанская мусульманская лига (6)
 Движение за справедливость (2)
 Независимые (4)
 Военные (13)

Примечания 

Правительство Пакистана
Право Пакистана
Юридические должности и профессии